Lenna (fotografia)
 Lenna (Włochy) we Włoszech

Zobacz też 
 Lenne